CONCACAF-mästerskapet i futsal 2012 var ett mästerskap i futsal för nord- och centralamerikanska samt karibiska herrlandslag som spelades 2–8 juli 2012. Mästerskapet var den 5:e i ordningen som man har spelat i CONCACAF-mästerskapet i futsal. Guatemala var värdland för turneringen och samtliga matcherna spelades i Guatemala City.

Lottningen till gruppspelet skedde den 12 april 2012 i Guatemala City.

Costa Rica vann turneringen, följt av Guatemala på en andraplats. Panama vann över Mexiko i spelet om tredjepris. Dessa fyra lag kvalificerade sig till världsmästerskapet i futsal 2012.

Kvalificering 
CFU (Caribbean Football Union) kvalturnering
Saint Kitts och Nevis avancerade till gruppspelet av CONCACAF-mästerskapet efter att Dominikanska republiken, Guyana, Haiti och Trinidad och Tobago drog sig ur de regionala förkvalen.

Playoff 
Kanada och El Salvador tävlade om en plats i grupp A. Lagen vann en match vardera vilket gjorde att målskillnaden fick avgöra att Kanada avancerade till turneringen.

Gruppspel 
Åtta lag delades upp i två grupper om fyra lag. De tå bäst placerade lagen i respektive grupp avancerade till utslagsspelets semifinaler.

Grupp A

Grupp B

Utslagsspel

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Referenser 

2012
Futsal i Guatemala
Futsalåret 2012
2012 i Guatemala
Sport i Guatemala City
Internationella sportevenemang i Guatemala